Il doppio  del Trofeo Bellaveglia 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Paolo Lorenzi e Giancarlo Petrazzuolo erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Alessio Di Mauro e Alessandro Motti hanno battuto in finale Nikola Mektić e Ivan Zovko 6-2, 3–6, [10–3].

Teste di serie 

 Édouard Roger-Vasselin /  Alexandre Sidorenko (quarti di finale)
 Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (campioni)

 Nikola Mektić /  Ivan Zovko (finali) 
 Flavio Cipolla /  Federico Gaio (semifinali)

Tabellone

Note 
Tabellone doppio

Trofeo Bellaveglia 2010